Devi (Sanskriet voor godin) kan verwijzen naar:
Devi (hindoeïsme), een godheid uit het hindoeïsme
Devi (voornaam), een meisjesnaam